Mikó Imre (1805–1876) erdélyi államférfi, művelődés- és gazdaságpolitikus, történész, az MTA tagja
Mikó Imre (1879–?) törvényszéki elnök
Mikó Imre (1911–1977) romániai magyar író, jogász, politikus